Der Begriff Norwegenfeldzug hat folgende Bedeutungen:

 Der deutsche Angriff auf Norwegen im Unternehmen Weserübung von 1940
 Norwegenfeldzug (1716)
 Norwegenfeldzug (1718)